Octoglena är ett släkte av mångfotingar. Octoglena ingår i familjen Hirudisomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spetshuvuddubbelfotingar
Octoglena